Ban (蛮) est le chevalier de Bronze du Lionet. Il a suivi son entrainement en Tanzanie, et obtenu son armure sur le Kilimanjaro. Il est vaincu dès le premier tour du tournoi galactique par Jabu de la Licorne. Dans le manga, il ne dit presque rien. Son signe est apparu au cours de l’époque moderne.

Son armure fait partie des 88 armures destinées à chaque chevalier protecteur d’Athéna. Elle est présentée avec deux designs différents entre le manga et sa version retravaillée pour la série d’animation.

Technique 
 Bombardement du petit lion (Lionet Bomber)ou dans le manga papier le Sursaut Du Lionet

Voix 
Il est doublé en version originale par Kakegawa Hirohiko. Dans la version française, Éric Legrand (épisode 7 et un cri de douleur dans l’épisode 1), Henry Djanik (épisodes 2 et 73) et Marc François lui prêtent leur voix. 

Chevaliers de Bronze